Юрий Александров: 
 Александров, Юрий Андреевич (род. 1929) — российский физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Александров, Юрий Васильевич (1963—2013) — советский боксёр, вице-президент Федерации профессионального бокса России.
 
 Александров, Юрий Иосифович (род. 1948) — психофизиолог, доктор психологических наук, сотрудник Института психологии РАН.
 Александров, Юрий Исаакович (род. 1950) — режиссёр-постановщик Мариинского театра.
  (1914—2001) — советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Александров, Юрий Николаевич (1921—2009) — историк Москвы, кандидат исторических наук.
 Александров, Георгий (Юрий) Моисеевич (1914—1990) — советский врач, поэт-переводчик.